Jan Turek může být:

 Jan Turek (hudebník) (1944?–2016) – jeden ze zakladatelů skupiny Fešáci
 Jan Turek (archeolog) (* 1970) – archeolog
 jeden z účastníků zapletený do tzv. Kuřimské kauzy